Жигули — многозначный термин.

Топоним

Горы 
 Жигули или Жигулёвские горы — возвышенность на правом берегу Волги.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Жигули — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Казахстан 
 Жигули — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Жигули — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Жигули — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Жигули — населённый пункт в Волжском районе Самарской области.
 Жигули — село в Ставропольском районе Самарской области.
 Жигули — село в Викуловском районе Тюменской области.

Железнодорожные станции 
 Жигули — железнодорожная станция Самарского региона Куйбышевской железной дороги, расположенная в Волжском районе Самарской области.

Разное 
 «Жигули» — марка автомобилей Волжского автозавода.
 «Жигули» — название спидвейной команды города Тольятти до 1994 года.
 «Жигули» — фирменный пассажирский поезд РЖД, курсирующий по маршруту Самара — Москва-Казанская — Самара.
 «Жигули» — сорт сливы домашней.
 Жигули Дайрабаев (род. 1954) — казахстанский политический деятель.